BIV-classificatie 
 Belasting op inverkeerstelling
het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars